Ksàtrapes occidentals, dinastia saka de l'Índia a Ujjain
 Ksàtrapes septentrionals, dinastia saka de l'Índia a Mathura
 Sàtrapes, governador provincials perses, vegeu Sàtrapa
 Satrapia, territori governat per un sàtrapa.